Washo of Washoe kunnen verwijzen naar:
 Washo (taal), een bedreigde indianentaal
 Washo (volk), een indianenstam die in het Grote Bekken leven
 Washoe (chimpansee), een chimpansee die gebarentaal leerde
 Washoe County, een county van Nevada
 Washoe Creek, een waterloop in Californië
 Washoe Lake, een meer in Nevada